Rychwald kan syfta på följande platser:

Polen 

 Rychwałd (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat tarnowski, 
 Rychwałd (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat żywiecki,

Tjeckien 

 Rychvald, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar